Realidade — conceito filosófico
Realidade (revista) — revista brasileira dos anos 1960
Princípio de realidade — princípio de psicanálise
Realidade (álbum) — da brasileira Marília Mendonça